Svenska mästare i basket koras på herrsidan sedan 1954 och på damsidan sedan 1957.

Svenska mästare

Herrar
Svenska mästerskap sedan 1954.

Damer
Svenska mästerskap sedan 1957.

Källor
 Svenska Basketbollförbundet - Svenska mästare (herrar) 
 Svenska mästarinnor (damer) 

Baskettävlingar i Sverige
Basket
Återkommande sportevenemang med premiär 1953